Troides  — род крупных тропических бабочек из семейства парусников (Papilionidae), распространённых в Южной Азии.

Описание 
Крупные бабочки с размахом крыльев до 20 см, у большинства видов 10—14 см. В анальной области заднего крыла имеется довольно широкий выступ, который заворачивается на верхнюю сторону крыла. У самцов на нем располагаются длинные андрокониальные волоски. Окраска темная — чёрная, черно-бурая или серовато-пепельная с крупными жёлтыми полями на задних крыльях. Половой диморфизм выражен относительно слабо. Самки крупнее самцов.

Систематика

Подрод Ripponia (Haugum & Low, 1975) 
 Ripponia hypolitus
 ssp. sulaensis Staudinger, 1895
 ssp. cellularis Rothschild, 1895
 ssp. caelicola Haugum & Low, 1982
 ssp. hypolitus Cramer, 1775
 ssp. bachanensis Okanao & Okhura, 1978
 ssp. antiopa Rothschild, 1908

Подрод Troides (Hübner, 1823) 
 Troides amphrysus
 ssp. ruficollis Butler, 1877
 ssp. naokoae Morita, 1996
 ssp. chrysomelas Parrott & Schmid, 1984
 ssp. kuris Kobayashi, 1997
 ssp. arkumene Hayami, 1994
 ssp. euthydemus Fruhstorfer, 1913
 ssp. centralis Deslisle, 1993
 ssp. simeuluensis Parrott, 1991
 ssp. odeipus Kobayashi & Hayami, 1994
 ssp. asteria Hayami, 1992
 ssp. niasicus Fruhstorfer, 1897
 ssp. merah Kobayashi & Hayami, 1992
 ssp. zeus Kobayashi & Hayami, 1992
 ssp. vistara Fruhstorfer, 1906
 ssp. amphrysus Cramer, 1782
 ssp. joanae Parrott, 1989
 ssp. tambelanensis Okano & Ohkura, 1987
 ssp. perintis Kobayashi, 1986
 ssp. flavicollis Druce, 1873
 ssp. andrewei Parrott, 1991
 ssp. kecilensis Schäffler, 1999
 ssp. hilbebi Hayami, 1992

 Troides cuneifera
 ssp. paeninsulae Pendlebury, 1936
 ssp. sumatrana Hagen, 1894
 ssp. noname, loc South Sumatra; Mt.Dempo
 ssp. cuneifera Oberthür, 1879
 ssp. tantalus Ehrmann, 1904

 Troides miranda
 ssp. miranda Butler, 1869
 ssp. hayamii Kobayashi, 1991
 ssp. neomiranda Fruhstorfer, 1903
 ssp. annae Deslisle, 1988

 Troides andromache
 ssp. andromache Staudinger, 1892
 ssp. marapokensis Fruhstofer, 1898
 ssp. nishikawai Kobayashi, 1992
 ssp. goramensis Morita, 2000

 Troides darsius
 ssp. darsius Gray, 1853

 Troides haliphron
 ssp. haliphron Boisduval, 1836
 ssp. pistor Rothschild, 1896
 ssp. kronos Kobayashi, 1987
 ssp. naias Doherty, 1891
 ssp. socrates Staudinger, 1891
 ssp. celebensis Wallace, 1865
 ssp. selayarensis Kobayashi & Koiwaya, 1981
 ssp. purahu Kobayashi, 1987
 ssp. bellwoni Neukirchen, 1993
 ssp. eleonorae Rumbucher & Shchaffler 2004

 Troides staudingeri
 ssp. iris Röber, 1888
 ssp. ariadne Rothschild, 1908
 ssp. heptanonius Fruhstorfer, 1913
 ssp. rikyu Arima & Morimoto, 1991
 ssp. staudingeri Röber, 1888
 ssp. ikarus Fruhstorfer, 1904

 Troides plato
 ssp. plato Wallace, 1865

 Troides riedeli
 ssp. riedeli Kirsch, 1885

 Troides criton
 ssp. criton Felder, 1860
 ssp. critonides Fruhstorfer, 1903

 Troides vandepolli
 ssp. honrathiana Martin, 1892
 ssp. parrottei Deslisle, 1989
 ssp. vandepolli Snellen, 1890

 Troides helena
 ssp. cerberus Felder, 1865
 ssp. euthycrates Fruhstorfer, 1913
 ssp. tabuchii Hayami & Kobayashi, 1994
 ssp. spilotia Rothschild, 1908
 ssp. heliconoides Moore, 1877
 ssp. ferrari Tytler, 1926
 ssp. typhaon Rothschild, 1908
 ssp. dempoensis Deslisle, 1993
 ssp. isara Rothschild, 1908
 ssp. nereis Doherty, 1891
 ssp. rayae Deslisle, 1991
 ssp. hermes Hayami, 1991
 ssp. mosychlus Fruhstorfer, 1913
 ssp. orientis Parrott, 1991
 ssp. sugimotoi Hanafusa, 1992
 ssp. venus Hayami, 1991
 ssp. bunguranensis Ohya, 1982
 ssp. helena Linnaeus, 1758
 ssp. noname, loc Tinjil Island
 ssp. nereides Fruhstorfer, 1906
 ssp. antileuca Rothschild, 1908
 ssp. mannus Fruhstorfer, 1908
 ssp. sagittatus Fruhstorfer, 1896
 ssp. propinquus Rothschild, 1895
 ssp. hephaestus Felder, 1865
 ssp. neoris Rothschild, 1908

 Troides oblongomaculatus
 ssp. oblongomaculatus (Goeze, 1779)
 ssp. thestius  (Staudinger, 1896) 
 ssp. bouruensis (Wallace, 1865)
 ssp. asartia  (Rothschild, 1908)
 ssp. bandensis Pagenstecher, 1904 
 ssp. hanno Fruhstorfer, 1904 
 ssp. papuensis  (Wallace, 1865) 
 ssp. ilonae Schäffler, 1999 
 ssp. cyclop Rumbucher & Schäffler, 2005

 Troides rhadamantus
 ssp. rhadamantus Lucas, 1835
 ssp. plateni Staudinger, 1888

 Troides dohertyi
 ssp. dohertyi Rippon, 1893

 Troides minos
 ssp. minos Cramer, 1779

 Troides aeacus
 ssp. aeacus Felder, 1860
 ssp. szechwanus Okano & Okano, 1983
 ssp. malaiianus Fruhstorfer, 1902
 ssp. insularis Ney, 1905
 ssp. formosanus Rothschild, 1899

 Troides prattorum
 ssp. prattorum Joicey & Talbot, 1922

 Troides magellanus
 ssp. magellanus Felder, 1862
 ssp. cuyonensis Deslisle, 2001
 ssp. sonani Matsumura, 1932

Замечания по охране 
Все виды внесены в перечень чешуекрылых, экспорт, реэкспорт и импорт которых регулируется в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Примечания

Литература 
 Hirotaka Matsuka, Natural History of Birdwing Butterflies. Matsuka Printing Co. 2001
 d’Abrera, Bernard. (1975). Birdwing Butterflies of the World Hill House Publishers ISBN 0-947352-42-2
 .
 Collins, N.M., Morris, M.G., IUCN, (1985). Threatened Swallowtail Butterflies of the World: the IUCN Red Data Book (1985) IUCN pdf
 Parsons, M.J. (1996). A phylogenetic reappraisal of the birdwing genus Ornithoptera (Lepidoptera: Papilionidae: Troidini) and a new theory of its evolution in relation to Gondwanan vicariance biogeography Journal of Natural History Volume 30, Issue 11:1707-1736
 Haugum, Jan; & Low, A. M. (1978). A Monograph of the Birdwing Butterflies. Volume 1, Part 1. Introduction, Ornithoptera (Aetheoptera)., Klampenborg, Denmark, Scandinavian Science Press 1(1)
 Haugum, Jan; & Low, A. M. (1979). A Monograph of the Birdwing Butterflies. Volume 1, Part 2. Ornithoptera (Ornithoptera)., Klampenborg, Denmark, Scandinavian Science Press 1(2)
 Haugum, Jan; & Low, A. M. (1980). A Monograph of the Birdwing Butterflies. Volume 1, Part 3. Ornithoptera (Schoenbergia)., Klampenborg, Denmark, Scandinavian Science Press 1(3)
 Haugum, Jan; & Low, A. M. (1981). A Monograph of the Birdwing Butterflies. Volume 2, Part 1. Trogonoptera & Ripponia., Klampenborg, Denmark, Scandinavian Science Press 2(1)
 Haugum, Jan; & Low, A. M. (1982). A Monograph of the Birdwing Butterflies. Volume 2, Part 2. Troides; amphrysus & haliphron groups., Klampenborg, Denmark, Scandinavian Science Press 2(2)
 Haugum, Jan; & Low, A. M. (1983). A Monograph of the Birdwing Butterflies. Volume 2, Part 3. Troides; helena and aeacus groups., Klampenborg, Denmark, Scandinavian Science Press 2(3)
 Kiyotaro Kondo, Tsutomu Shinkawa & Hirotaka Matsuka. (2003). Molecular systematics of birdwing butterflies (Papilionidae) inferred from mitochondrial ND5 gene Journal of the Lepidopterists' Society 57:17-24

Ссылки 
 The World of Birdwing Butterflies

Приложения СИТЕС
Орнитоптеры
Парусники
Роды чешуекрылых